Embargo har flere betydninger.
 Handelsembargo – forbud mod eksport/import af visse varer til et bestemt land.
 Våbenembargo – forbud mod salg af våben til et bestemt land.
 Tilbageholdelse  eller beslaglæggelse  af et udenlandsk skib eller dets skibsladning.